

Toponyme 
Le Bourget est un toponyme utilisé pour :
 Le Bourget, commune de la Seine-Saint-Denis, qui a donné son nom à l’aéroport du Bourget qui abrite :
 le musée du Bourget
 le Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris-Le Bourget
 Le Bourget, ancienne commune des Alpes-de-Haute-Provence, aujourd'hui intégrée à Reillanne
 Le Bourget, ancienne commune du Jura, aujourd'hui intégrée à Orgelet, dont le village a été noyé lors de la mise en eau du lac de Vouglans
 Le Bourget, ancienne commune de Savoie, canton de Modane, aujourd'hui intégrée à Villarodin-Bourget
 Le Bourget-du-Lac, commune de Savoie
 le lac du Bourget en Savoie situé sur cette commune

Autre 
 Le Bourget est une société de bonneterie et de lingerie
 Bourget-en-Huile, commune de Savoie

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France